Санта Марија Магдалена има више значења:

 Санта Марија Магдалена (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Марија Магдалена (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Марија Магдалена (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику